L'Open de Corée du Sud 2015 est un tournoi de badminton professionnel qui s'est déroulé du 15 au  à Séoul, Corée du Sud. Il s'agit du huitième tournoi Super Series de l'année sur le calendrier de la Fédération internationale de badminton.

Palmarès

Simple Hommes

Têtes de série 

 Chen Long
 Jan Ø. Jørgensen
 Kento Momota
 Srikanth Kidambi

 
 Lin Dan
 Viktor Axelsen
 Chou Tien-chen
 Kashyap Parupalli

Forfaits 
 Jan Ø. Jørgensen (remplacé dans le tableau principal par  Christie Jonatan)
 Takuma Ueda (remplacé dans le tableau principal par  Lee Dong-keun)

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Simple Dames

Têtes de série 

 Tai Tzu-ying
 Li Xuerui
 Ratchanok Intanon
 Wang Yihan

 
 Wang Shixian
 Sung Ji-hyun
 Nozomi Okuhara
 Akane Yamaguchi

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Double hommes

Têtes de série 

 Yoo Yeon-seong / Lee Yong-dae
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
 Mathias Boe / Carsten Mogensen
 Fu Haifeng / Zhang Nan

 
  Chai Biao / Hong Wei
  Kenichi Hayakawa / Hiroyuki Endo
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Double Dames

Têtes de série 

 Ayaka Takahashi / Misaki Matsutomo
 Luo Ying / Luo Yu
 Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
 Wang Xiaoli / Yu Yang

 
  Ma Jin / Tang Yuanting
  Greysia Polii / Nitya Krishinda Maheswari
  Miyuki Maeda / Reika Kakiiwa
  Bao Yixin / Zhong Qianxin

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Double Mixte

Têtes de série 

 Zhang Nan / Zhao Yunlei
 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
 Xu Chen / Ma Jin
 Liu Cheng / Bao Yixin

 
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock
  Lu Kai / Huang Yaqiong
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
  Riky Widianto / Puspita Richi Dili

Forfaits 
 Kenichi Hayakawa /  Misaki Matsutomo (remplacés dans le tableau principal par  Kim Dukyoung /  Kim Hye-rin)

Haut de Tableau

Bas de tableau

Tableau final

Liens Externes

Références 

BWF Super Series
Événement sportif à Séoul
Sport en Corée du Sud en 2015
Sport en septembre 2015
Corée du Sud, Open de